Baqanas bezeichnet:
 Baqanas (Almaty), Dorf und Verwaltungszentrum im Gebiet Almaty, Kasachstan
 Baqanas (Fluss), Fluss im Gebiet Ostkasachstan, Kasachstan